|-
| (33901) 2000 KJ56||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33902) 2000 KU64||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33903) 2000 KH68||||30 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33904) 2000 KC77||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33905) 2000 KB80||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33906) 2000 KL81||||26 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33907) 2000 LP4||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33908) 2000 LL6||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33909) 2000 LU7||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33910) 2000 LJ9||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33911) 2000 LM11||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33912) 2000 LV13||||6 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33913) 2000 LK14||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33914) 2000 LN14||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33915) 2000 LA15||||5 червня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (33916) 2000 LF19||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33917) 2000 LK19||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33918) 2000 LL19||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33919) 2000 LV19||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33920) 2000 LZ20||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33921) 2000 LC21||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33922) 2000 LB23||||6 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33923) 2000 LH25||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33924) 2000 LS26||||1 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33925) 2000 LB27||||11 червня 2000||Обсерваторія Валінос||Пауло Ольворсем
|-
| (33926) 2000 LC27||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33927) 2000 LH27||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33928) 2000 LJ27||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 33929 Lisaprato||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33930) 2000 LQ27||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33931) 2000 LW28||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33932) 2000 LZ28||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33933) 2000 LE29||||9 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33934) 2000 LA30||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33935) 2000 LH30||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33936) 2000 LL30||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33937) 2000 LZ31||||5 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33938) 2000 LT33||||4 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33939) 2000 LO35||||1 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33940) 2000 LS35||||1 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33941) 2000 LX35||||1 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33942) 2000 LA36||||1 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33943) 2000 LE36||||1 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33944) 2000 MA||2000 MA||16 червня 2000||Обсерваторія Валінос||Пауло Ольворсем
|-
| (33945) 2000 MR||2000 MR||24 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33946) 2000 MV||2000 MV||24 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (33947) 2000 ML1||||25 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33948) 2000 MA2||||25 червня 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (33949) 2000 MP4||||25 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33950) 2000 MY4||||25 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33951) 2000 MD5||||26 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33952) 2000 ML5||||26 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33953) 2000 MM6||||30 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33954) 2000 ND||2000 ND||1 липня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (33955) 2000 NC3||||6 липня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (33956) 2000 NN3||||3 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33957) 2000 NG5||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33958) 2000 NK5||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33959) 2000 ND6||||3 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33960) 2000 NJ9||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33961) 2000 NO9||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33962) 2000 NR9||||6 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33963) 2000 NA10||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33964) 2000 NS10||||6 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33965) 2000 NY10||||10 липня 2000||Обсерваторія Валінос||Пауло Ольворсем
|-
| (33966) 2000 NC11||||10 липня 2000||Обсерваторія Валінос||Пауло Ольворсем
|-
| (33967) 2000 NO12||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33968) 2000 NF13||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33969) 2000 NM13||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33970) 2000 NC14||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33971) 2000 NL14||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33972) 2000 NO15||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33973) 2000 NS16||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33974) 2000 ND17||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33975) 2000 NF17||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33976) 2000 NL19||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33977) 2000 NY19||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33978) 2000 NX20||||6 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33979) 2000 NJ21||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33980) 2000 NW21||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33981) 2000 NH22||||7 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33982) 2000 NQ23||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33983) 2000 NV23||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33984) 2000 NU24||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33985) 2000 NG25||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33986) 2000 NK25||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33987) 2000 NV25||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33988) 2000 NQ26||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33989) 2000 NC27||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33990) 2000 ND27||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33991) 2000 NB28||||3 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33992) 2000 OQ||2000 OQ||23 липня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (33993) 2000 OS||2000 OS||23 липня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 33994 Редждюфур (Regidufour)||||26 липня 2000||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (33995) 2000 OV1||||26 липня 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (33996) 2000 OK2||||28 липня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (33997) 2000 OK3||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33998) 2000 OW3||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33999) 2000 OG4||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34000) 2000 OL4||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

33900